Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 692 dans le monde.

 Route européenne 692 en Géorgie 
 Route nationale 692 en France